Le Desportivo Ribeira Brava (en Créole cap-verdien : Disportibu Ribéra brava) est un club cap-verdien de football basé à Ribeira Brava, sur l'île de São Nicolau.

Histoire 

Le premier titre de champion régional est gagné en 1990. Le club remporte une Coupe régionale en 2011 et une Supercoupe régionale en 2010.

Palmarès 
 Championnat de L'île de São Nicolau (4) :
 Vainqueur en 1989/90, 2004/05, 2007/08 et 2009/10

 Coupe de São Nicolau (1) :
 Vainqueur en 2010/11

 Super Coupe de São Nicolau (1) :
 Vainqueur en 2009/10

Bilan saison par saison

Compétition nationale

Compétition régionale 
{| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="2" cellspacing="2" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align:center"
|-bgcolor="#868686" style="color: #ffffff"
| width="50" align="center"|
| width="25" align="center"|Groupe
| width="25" align="center"|Positions
| width="50" align="center"|Points
| width="50" align="center"|Journées
| width="50" align="center"|V
| width="50" align="center"|N
| width="50" align="center"|D
| width="50" align="center"|B.M.
| width="50" align="center"|B.P.
| width="50" align="center"|Diff.''
|- align=center
|2004-05||2||1||-||-||-||-||-||-||-||-
|- align=center
|2007-08||2||1||-||-||-||-||-||-||-||-
|- align=center
|2009-10||2||1||-||-||-||-||-||-||-||-
|- align=center
|2013-14||2||6||13 pts||14||4||1||9||15||24||-9
|- align=center
|2014-15||2||4||22 pts||13||6||4||3||13||12||+1
|-
|2015-16||2||5||22 pts||14||6||4||4||16||13||+3
|}

 Statistiques 
 Meilleur classement''' : Semifinaliste

Notes et références

Lien externe 
  Le Desportivo Ribeira Brava sur Facebook 

São Nicolau (Cap-Vert)
Club de football au Cap-Vert